Подвійний зв'язок може означати:
 Подвійний зв'язок — різновид хімічного зв'язку
 Подвійний зв'язок — психологічна концепція (подвійне послання)